Уральский уезд — административная единица в составе Уральской области и Уральской губернии. Центр — город Уральск.

География 
Река Урал разделяла уезд на две части —земли казачьего войска на правом берегу  и киргизские (казахские) на левом.

По территории уезда проходили Оренбургский, Гурьевский, Бузулуцкий и Уильско- Темирский почтовые тракты, а также Покровско-Уральская железная дорога.

На западе уезд граничил с Новоузенским уездом Самарской губернии, на севере — с Оренбургской губернией, на юге — с Лбищенским уездом, на востоке — с Тургайской областью.

Административное деление 
В начале XX века в состав уезда входили 16 станиц, а также 16 русских и 9 киргизских (казахских) волостей.

Станицы по состоянию на 1904 год:
 1-я Уральская станица
 2-я Уральская станица
 Трёкинская станица
 Рубёженская станица
 Кирсановская станица
 Иртецкая станица
 Благодарновская станица
 Красноумётская станица
 Соболевская станица
 Круглоозёрная станица
 Илецкая станица
 Студёновская станица
 Мухрановская станица
 Мустаевская станица
 Каменская станица
 Чижинская станица

Волости по состоянию на 1904 год:
 Александровская волость
 Алексеевская волость
 Никольская волость
 Покотиловская волость
 Приуральская волость
 Святодуховская волость
 Фёдоровская волость
 Караабинская волость
 Бурлинская волость
 Чингирлаусская волость
 Джамбейтинская волость
 Карачаганакская волость
 Джиренькупинская  волость

История 
Уезд в составе Уральской области был образован в 1868 году. 12 октября 1920 года уезд стал частью Уральской губернии Киргизской АССР.

Население 
В 1901 г. население уезда составляло 223 тыс. человек, в том числе оседлое — 150 тыс, кочевое - 72 тыс., переселенцы — 1 тыс. По плотности населения уезд занимал первое место в области.

Основное занятие казаков —рыбная ловля, кочевого населения —скотоводство.

На территории уезда было 466 небольших заводов и мельниц, на которых были заняты 1,5 тыс. человек.

Примечания 

Уезды Уральской области
Уральская губерния